

Шафраново — село, Альшеєвський район, Башкортостан
 Шафраново — присілок, Мантуровський район, Костромська область